Pinhão  — sementes da pinha
 Jatropha curcas — tipo de planta chamada de "pinhão-branco"
 Pinhão (engrenagem) — componente de engrenagem

Topônimos

 Pinhão (Paraná) — município do estado do Paraná
 Pinhão (Sergipe) — município do estado de Sergipe

 Pinhão (Alijó) — vila no distrito de Vila Real
 Rio Pinhão (Portugal) — rio afluente do rio Douro

Desambiguação
Desambiguações de topônimos